Catedral de Braganza puede referirse a:
 la Catedral vieja de Braganza
 la Catedral nueva de Braganza.